Серрейская и Нигритская митрополия () — православная епархия двойного подчинения: в административном отношении входящая в юрисдикцию Элладской православной церкви, а в каноническом (с 1928 года) — Константинопольской православной церкви. Центром епархии является город Сере в Греции.

Епископы 
 Хрисанф (Манолеа) (13 июля 1811 — 9 июля 1824)
 Порфирий (Фотиадис) (1824—1829)
 Анфим (Иоаннидис) (1830—1833)
 Григорий (Фуртуниадис) (июнь 1833 — 24 сентября 1835)
 Иаков (Панкостас) (1835—1836)
 Неофит (Веглерис) (1836—1838)
 Афанасий (август 1838 — 26 июля 1846)
 Иаков (Панкостас) (26 июля 1846 — 11 октября 1860)
  (3 марта 1867 — 8 августа 1875)
 Филофей (Вриэнниос) (7 августа 1875 — 24 августа 1877)
 Григорий (Павлидис) (24 август 1877 — 27 января 1879)
 Нафанаил (Папаникас) (27 января 1879 — январь 1886)
 Лука (Петридис) (январь 1886 — 15 октября 1888)
 Константин (Вафидис) (18 октября 1888 — 2 января 1892)
 Григорий (Зервудакис) (1 февраля 1892 — 12 мая 1909)
 Афанасий (Пиперас) (30 июня — 16 августа 1909)
 Апостол (Христодулу) (28 августа 1909 — 27 января 1917)
 Христофор (Книтис) (9 октября 1918 — 9 февраля 1924)
 Константин (Менгрелис) (9 февраля 1924 — 7 января 1961)
 Константин (Кардаменис) (16 ноября 1965 — 4 апреля 1984)
 Максим (Ксидас) (3 мая 1984 — 5 марта 2003)
 Феолог (Апостолидис) (с 16 мая 2003)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Серронской и Нигритийской митрополии 

Епархии «Новых земель»